Het seizoen 1993/94 van de Overgangsklasse hockey bij de dames had Groningen en Victoria als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de Hoofdklasse 1994/95. 

Qui Vive, Upward, Maastricht en Deventer degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1993
Hockey in 1994
Overgangsklasse hockey